Luigi Rusca – architetto svizzero
 Luigi Rusca – traduttore e scrittore italiano, direttore editoriale e dirigente d'azienda
 Luigi Rusca - politico svizzero